Рід налічує 23 види риб родини цихлові.

*Geophagus abalios  López-Fernández & Taphorn 2004
*Geophagus altifrons Heckel 1840
*Geophagus argyrostictus Kullander 1991
*Geophagus brachybranchus Kullander & Nijssen 1989
*Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824)
*Geophagus brokopondo Kullander & Nijssen 1989
*Geophagus camopiensis Pellegrin 1903
*Geophagus crassilabris Steindachner 1876
*Geophagus dicrozoster López-Fernández & Taphorn 2004
*Geophagus gottwaldi Schindler & Staeck 2006
*Geophagus grammepareius Kullander & Taphorn 1992
*Geophagus harreri Gosse 1976
*Geophagus iporangensis Haseman 1911
*Geophagus itapicuruensis Haseman 1911
*Geophagus megasema Heckel 1840
*Geophagus obscurus (Castelnau 1855)
*Geophagus parnaibae Staeck & Schlinder 2006
*Geophagus pellegrini Regan 1912
*Geophagus proximus (Castelnau 1855)
*Geophagus steindachneri Eigenmann & Hildebrand 1922
*Geophagus surinamensis (Bloch 1791)
*Geophagus taeniopareius Kullander & Royero 1992
*Geophagus winemilleri López-Fernández & Taphorn 2004

Джерела 

Риби Південної Америки
Geophaginae